«Приключения Гекльберри Финна» — повесть (1884) Марка Твена, а также ряд её адаптаций:

  — американский фильм 1920 года.
 Гекльберри Финн — американский фильм 1931 года.
 Приключения Гекльберри Финна — американский фильм 1939 года.
  — американский фильм 1960 года.
  — американский телесериал (1968—1969).
 Совсем пропащий — советский фильм 1973 года.
 Гекльберри Финн — американский фильм 1974 года.
  — американский фильм 1975 года.
 Приключения Гекльберри Финна — японское аниме 1976 года.
 Гекльберри Финн и его друзья — канадский телесериал 1979 года.
 Приключения Гека Финна — американский фильм 1993 года.

См. также
 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
 
 Приключения Тома Сойера
 Гекльберри Финн